François-Marin Fleutot (1950), essayiste français
 Patrice Fleutot (1969), joueur français de hockey sur glace